Marcel Fässler (1959) olimpiai bajnok svájci bobos
Marcel Fässler (1976) svájci autóversenyző